

Aziende 
 Hans im Glück – casa editrice di giochi da tavolo tedesca
 Hans im Glück – catena di ristoranti tedesca

Cinema 
Hans im Glück – cortometraggio del 1914 diretto da Danny Kaden
 Hans im Glück –  film del 1916 diretto da Hubert Moest
 Hans im Glück – film del 1921 diretto da Rolf Brunner
Hans im Glück – film del 1936 diretto da Robert Herlth, Walter Röhrig
Hans im Glück – cortometraggio del 1937 diretto da Hans Richter
Hans im Glück – film musicale del 1949 diretto da Peter Hamel
Hans im Glück – film del 1999 diretto da Rolf Losansky

Letteratura 
 Hans im Glück (La fortuna di Hans) – fiaba dei Fratelli Grimm contenuta nella raccolta Fiabe del focolare